Воздушный шар:

 Воздушный шар — летательный аппарат (аэростат), в котором для полёта используется газ легче воздуха.
 Воздушный Шар — созвездие южного полушария неба, ныне отменённое.
 Воздушный шарик — надувная игрушка.
 «Воздушный шар» — картина венгерского живописца Пала Синьеи-Мерше.
 Воздушный шар (тест) — психологический тест склонности к риску.
 Воздушный шар — немецкий художественный фильм 2018 года.

См. также 
 Аэростат
 Монгольфьер
 Шарльер
 Розьер
 Стратостат
 Метеозонд